Cuvin se poate referi la:

 Cuvin, sat în județul Arad
 Cuvin, comună în Serbia
 Cuvin, oraș în Serbia